Финалисасьон 2012 () — 76-й розыгрыш профессионального чемпионата Колумбии по футболу с момента его основания.

Участники

Регулярный чемпионат

Результаты матчей

Полуфинальные группы

Группа A

Группа B

Финал 
Первый матч был проведён 12 декабря, а ответный состоялся 16 декабря.

|}

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на официальном сайте лиги
 Чемпионат Колумбии 2012 на rsssf.com

2012
Колумбия
Спорт в Колумбии в 2012 году